Jan Parandowski (1895-1978) – pisarz
 Piotr Parandowski (1944-2012) – archeolog
 Zbigniew Parandowski (1929-2017) – architekt
Polskie nazwiska